Lullin steht für:
 Lullin, französische Gemeinde im Département Haute-Savoie in der Region Auvergne-Rhône-Alpes
 Habère-Lullin, französische Gemeinde im Département Haute-Savoie in der Region Auvergne-Rhône-Alpes

Lullin ist der Familienname folgender Personen:
 Ami Lullin (1695–1756), Schweizer evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer
Anna Eynard-Lullin (1793–1868), Schweizer Bildhauerin, Zeichnerin, Architektin, Kunstliebhaberin und Philanthropin